

Australie 
Evanston, ville de la banlieue de Gawler, dans l'État d'Australie-Méridionale ;

Canada 
Evanston, ville de la banlieue de Calgary, dans la province de l'Alberta ;

États-Unis 
 Evanston, ville de la banlieue de Chicago, située dans le comté de Cook et l'État de l'Illinois ;
 Evanston, ville du comté de Uinta, dans l'État du Wyoming ;   
 Evanston, ville dans l'État de l'Indiana ;   
 Evanston, ville dans l'État du Kentucky ;  
 Evanston, un faubourg de Cincinnati, dans l'Ohio.  

Homonymie de localités aux États-Unis